

Personen 
 Alfred Marr (1862–1940), Australische cricketspeler 
 Andrew Marr (1959), Schotse journalist en commentator
 Barbara La Marr (1896–1926), Amerikaans actrice, scenarioschrijfster en danseres
 Carl von Marr (1858–1936), Amerikaanse schilder
 Johnny Marr (1963-), Engelse gitarist/toetsenist/muziekschrijver 
 Leslie Marr (1922-), Britse Formule 1-coureur
 Wilhelm Marr (1819–1904), Duitse agitator

Plaatsen 
 Marr (Aberdeenshire), Schotland
 Marr (South Yorkshire), Engeland